Їлди́з (з  — «Зірка») може означати:

Стамбул 
 Їлдиз — квартал в районі Бешикташ у Стамбулі
 Їлдиз — палац у Стамбулі, колишня резиденція османських султанів
 Їлдиз — парк у Стамбулі
 Їлдиз — годинникова вежа в Стамбулі
 Технічний університет Їлдиз — заклад вищої освіти в Стамбулі
  — метростанція на лінії М7 Стамбульського метро.

Персоналії 
 Їлдиз Кентер (1928—2019) — турецька акторка
 Їлдиз Тільбе (нар. 1966) — турецька акторка
 Рифат Їлдиз (нар. 1965) — німецький борець греко-римського стилю турецького походження
 Еркан Їлдиз (нар. 1974) — турецький спортсмен.
 Їлдиз Моран (1932—1995) — турецька фотографка і перекладачка.

Географія 
 Їлдиз (інша назва Странджа) — гірський масив у Туреччині та Болгарії